Игор Андрејев је освојио турнир. У финалу је победио Николу Кифера резултатом 5-7, 7-6(7-3), 6-2.

Носиоци 

  Николај Давиденко (прво коло)
  Доминик Хрбати (прво коло)
  Михаил Јужни (четвртфинале)
  Макс Мирни (четвртфинале)

<li> Грег Руседски (друго коло)
<li> Никола Кифер (финалиста)
<li>' Игор Андрејев (победник)
<li> Филипо Воландри (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 2005.